Schlettwein steht für:
 Schlettwein (Pößneck), Ortsteil von Pößneck, Thüringen, Deutschland

Schlettwein ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Schlettwein (1872–1939), deutscher Jurist und Staatsbeamter

 Calle Schlettwein (* 1954), namibischer Politiker

 Curt Schlettwein (1879–1965), deutscher Kolonialbeamter und Diplomat
 Daniela Schlettwein-Gsell (1930–2022), Schweizer Gerontologin und Mäzenin
 Johann August Schlettwein (1731–1802), deutscher Nationalökonom
 Sylvia Schlettwein (* 1975), namibische Lehrerin, Autorin und Übersetzerin